Janowicze – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny.
 Janowicze – wieś na Białorusi w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim
 Janowicze – wieś na Białorusi w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Janowicze – wieś na Białorusi w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim
 Janowicze – wieś na Białorusi w obwodzie mińskim, w rejonie kleckim
 Janowicze – osiedle typu miejskiego na Białorusi w obwodzie witebskim, w rejonie witebskim
Janowicze – dawna wieś, kolonia i folwark w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Parafianowo.

Zobacz też 
 Janowicze-Kolonia